Piwowar – rzemieślnik zajmujący się warzeniem piwa

Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Piwowar – polska biochemiczka i farmaceutka
 Bogusław Piwowar – polski politolog i dziennikarz
 Ferdynand Piwowar – polski nauczyciel, wojskowy
 Joanna Piwowar – polska kompozytorka i poetka
 Sławomir Piwowar – polski gitarzysta i klawiszowiec

Inne:
 Piwowar – kwartalnik